Skynet è un'immaginaria rete di supercomputer descritta nel ciclo cinematografico del Terminator come antagonista principale della serie.

Storia

La creazione di Skynet e l'attivazione nel 1997

In Terminator 2 - Il giorno del giudizio Skynet è una rivoluzionaria intelligenza artificiale, basata su un innovativo processore a rete neuronica, progettato partendo da un microchip rinvenuto da un cyborg schiacciato in una pressa idraulica nel 1984. Il cyborg, noto come Terminator, era stato inviato a ritroso nel tempo per uccidere Sarah Connor e impedire la nascita di un futuro leader, John. Il direttore Myles Dyson della Cyberdyne Systems (azienda collegata a Skynet) dichiara che il microchip li ha spinti verso nuove strade alle quali non sarebbero mai arrivati e quindi tutto il progetto è basato su quel chip. Dyson sarebbe di lì a poco arrivato alla produzione del processore neuronico, il cervello pensante di Skynet.

Con la distruzione della Cyberdyne, la costruzione del microchip viene fermata, mentre il chip originale viene distrutto da John Connor. Questo avrebbe dovuto impedire la creazione di Skynet: difatti, se il primo T-800 non fosse tornato indietro nel tempo, non sarebbe potuto finire nella pressa idraulica, e il suo microchip non sarebbe potuto essere usato per progettare il processore stesso, evidenziando un paradosso.

In Terminator 3 - Le macchine ribelli il paradosso viene svelato, chiarito e corretto. Skynet, quello a cui ci si riferisce nel primo film Terminator, viene progettato dall'équipe (militare e civile) del Generale Brewster, direttore del Centro di Sviluppo Cibernetico, ma con vari anni di ritardo a causa delle interferenze temporali introdotte dal primo T-800 e dalle rivelazioni fatte a Sarah Connor da Kyle Reese, padre di John Connor.

L'aver distrutto la Cyberdyne non ha affatto alterato la storia, l'ha solo riportata nei suoi binari, dato che alterare la storia basandosi su conoscenze future sarebbe un paradosso. Non è chiarito chi abbia poi progettato il chip a rete neuronica dei vari cyborg Terminator, ma è intuibile che sia postumo alla guerra, probabilmente per opera dello stesso Skynet.

Deragliamento degli eventi al 2004 
La distruzione della Cyberdyne System non distrugge Skynet, né impedisce "Il giorno del Giudizio". Causa solo uno slittamento degli eventi. Nell'anno 2004, infatti, Skynet è stato ultimato, ma è ancora un semplice programma che non controlla alcunché. Lo stesso Skynet, con astuta mossa, diffonde segretamente un virus informatico molto potente con il quale mette fuori uso satelliti, computer, televisioni e telefoni. I superiori del Generale Brewster, convinti che Skynet possa schiacciare il virus con grande facilità, gli ordinano di conferire massima autonomia decisionale verso tutte le strutture strategiche della difesa (basi terrestri, navali, piattaforme missilistiche, ecc.) ormai anch'esse infettate, forti del fatto che lo stesso Generale Brewster avesse avuto il pieno controllo su Skynet. Quando il sistema viene messo in funzione, Skynet, ora potente, utilizza tutte le armi nucleari statunitensi, e di tutte le macchine automatizzate, dando il via ad un massiccio attacco nucleare contro l'umanità.

Linea temporale alternativa di Genisys
In Terminator Genisys Skynet compare nelle sembianze di un ibrido uomo-robot T-5000, che rende John un suo simile. Questo Skynet ha trovato il modo di viaggiare tra universi che si sono venuti a creare coi viaggi nel tempo nel corso della saga, tentando in tutti i modi di annientare la resistenza, colpendo John nel 2029 e mandando nel passato due terminator per uccidere Sarah nel 1973 e Kyle nel 1984.

Un T-800 viene inviato da ignoti nel 1973 per proteggere Sarah da un T-1000 e Kyle Reese dal T-800 inviato nel 1984, alterando il corso degli eventi del primo film e spostando il giorno del giudizio dal 1997 al 2017. John Connor, trasformato in un Terminator T3000, arriva nel 2014 per garantire la creazione di Skynet che sarà nota col nome di Genisys. Senza il suo aiuto probabilmente Skynet sarebbe stata inventata anni dopo.

Dopo la guerra nucleare
Dopo la fine dell'olocausto nucleare, i Terminator di Skynet hanno ormai preso il potere sulla Terra, a scapito dei tre miliardi di esseri umani sopravvissuti, i quali vengono inseguiti, catturati e spediti nei lager, pronti per essere giustiziati. Alcuni vengono tenuti in vita per replicare i T-800, altri per rastrellare e bruciare i corpi.

Quando John Connor scatena la ribellione armata contro i robot, Skynet tenta di eliminarlo, ma senza successo. Attorno all'anno 2029, in effetti, i robot stanno perdendo, ma Skynet, in un gesto disperato, invia un Terminator T-800 indietro nel tempo, nell'anno 1984, con l'ordine di uccidere Sarah Connor, la madre del leader della resistenza, prima che il figlio nasca. Sarah, ai tempi in cui il Terminator giunge, sopravvive grazie all'intervento di Kyle Reese, un luogotenente di Connor (anch'egli giunto dal futuro).

Sempre dal 2029, Skynet invia dunque un T-1000, un Terminator composto da metallo liquido, nel 1994, quando Connor ha dieci anni, perché uccida direttamente il bambino. I ribelli tuttavia inviano in sua difesa un modello T-800 catturato e riprogrammato per difendere il loro futuro leader.

Fallita anche la seconda missione di assassinio attraverso il tempo, Skynet affida l'incarico a un potente Terminator di sembianze femminili, un modello T-X, l'eliminazione di alcuni adolescenti nel 2004, i quali nel futuro sono destinati a diventare suoi luogotenenti, visto che Connor si era dato ad una vita nomade, dopo la morte della madre. In difesa di Connor, ora ventenne, interviene un altro Terminator, modello T-850 (simile al T-800), che ha ucciso John il 4 luglio 2032 e che la moglie Kate Brewster ha catturato e riprogrammato. Non riuscendo a uccidere il ventenne John Connor, la missione di Skynet si rivela un terzo fallimento, ma l'attivazione del potente network viene comunque effettuata.

Elenco dei nemici di Skynet
 La "Resistenza"
 John Connor
 Kyle Reese
 Katherine Brewster
 Sarah Connor
 Blair Williams

Voci correlate 
 Ribellione della macchina
 Cyborg
 Guerra fredda
 Campi di sterminio
 Singolarità tecnologica
 Viaggio nel tempo

Computer immaginari
Personaggi di Terminator